Communication, Navigation, Surveillance в CNS/ATM
 CNS — аббревиатура венгерской демогруппы Conspiracy
 Central nervous system
 Contemporary Noise Sextet — польская джазовая группа.
 Cell, Nature, и Science — тройка престижнейших научных журналов о биомедицинских исследованиях